Ruben – nome proprio di persona maschile
Ruben – personalità biblica

Persone
 Ruben I d'Armenia (1025-1095) – sovrano del regno armeno di Cilicia, fondatore della dinastia Rupenide
 Ruben II d'Armenia (1165-1170) – sovrano del regno armeno di Cilicia dal 1169 alla morte
 Ruben III d'Armenia (1145-1187) – sovrano del regno armeno di Cilicia dal 1174 al 1187

Alessandro Ruben – politico e avvocato italiano.
Joseph Ruben – regista statunitense.
Marco Rubén – calciatore argentino.
Sam Ruben – biochimico statunitense.

Pagine correlate 
Reuben
Ruben d'Armenia